Ledizione 2004-2005 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell Debrecen, che conquista il suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Tomáš Medveď del Lombard-Pápa TFC con 18 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Debrecen campione d'Ungheria 2004-2005.
 Debrecen ammesso al 2º turno di qualificazione della UEFA Champions League 2005-2006.
 Ferencváros e MFC Sopron ammesse al primo turno preliminare della Coppa UEFA 2005-2006.
 Vasas SC e Lombard-Pápa TFC ammesse al primo turno della Coppa Intertoto 2005.
 Nyíregyháza Spartacus FC e Békéscsaba 1912 Előre SE retrocesse in NBII.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
2004-2005